Oskar Beier ist der Name folgender Personen:
* Oskar Beier (Politiker) (1875–1941), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei)
 Oskar Fritz Beier (1908–1972), deutscher Glasmaler und Glasschleifer

Siehe auch:
 Oskar Beyer